Mitologia: Ulisses, heroi mitològic grec. Vegeu Odisseu.
 Literatura: Ulisses (novel·la), novel·la de James Joyce publicada originalment el 1922.
 Cinema: Ulisses (pel·lícula), del 1954, dirigida per Mario Camerini